Bracher ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Bracher (* 1980), Schweizer Triathletin und Multisportlerin
 Beatriz Bracher (* 1961), brasilianische Autorin
 Clemens Bracher (* 1987), Schweizer Bobfahrer
 Hans Bracher (1909–1955), Schweizer Architekt
 Hans Eduard Bracher (1882–1963), Schweizer Lehrer und Schriftsteller
 Hans Wilhelm Bracher (1903–1967), Schweizer Offizier und Direktor der eidgenössischen Militärverwaltung
 Ivo Bracher (* 1957), Schweizer Rechtsanwalt und Pionier generationengerechter Wohnungen  
 Karl Dietrich Bracher (1922–2016), deutscher Politikwissenschaftler und Historiker
 Richard Bracher (1878–1954), Schweizer Architekt
 Rose Bracher (1894–1941), britische Biologin und Botanikerin
 Tilman Bracher (* 1955), deutscher Verkehrsforscher
 Wilhelm Bracher (1866–1933), Schweizer Architekt